Хасаново — название населённых пунктов в России:
 
 Хасаново — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.
 Хасаново — деревня в Баймакском районе Башкортостана.
 Хасаново — деревня в Мелеузовском районе Башкортостана.
 Хасаново — деревня в Параньгинском районе Марий Эл.

См. также